Alexander Duncker (1813, Berlin - 1897, Berlin), éditeur et libraire allemand ;
 Arnaud Duncker (1971, Valenciennes), footballeur français ;
 Carl Duncker (1808-1868), peintre allemand ;
 Dora Duncker (1855 - 1916), femmes de lettres allemande, fille d'Alexander ;
  (1822 - 1888), éditeur allemand, frère d'Alexander ;
 Karl Duncker (1903, Leipzig  1940), psychologue allemand spécialisé en Gestalt ;
  (1811  1886), historien et homme politique allemand, frère d'Alexander et Franz.

Patronyme allemand